Isca kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Isca sullo Ionio, kommun, Kalabrien, Provincia di Catanzaro, 
 Isca, Basilicata, ort, Basilicata, Provincia di Potenza, 

Robotskapade Italienförgreningar